Janów (gemeente in powiat Częstochowski)
 Janów (gemeente in powiat Sokólski)
 Janów (Podlachië)
 Janów (Silezië)

Daarnaast:
 Janow (Spantekow) in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern

Zie ook:
 Janów Lubelski (gemeente)
 Janów Podlaski (gemeente)